Balios () steht für:

 ein Ross des Achilleus, siehe Xanthos und Balios
 ein Ross des Skelmis, siehe Skelmis
 ein Hund des Aktaion, siehe Aktaion
 ein Beiname des Dionysos